Soisy fait partie du nom de plusieurs communes françaises :
 Soisy-Bouy dans le département de Seine-et-Marne,
 Soisy-sous-Montmorency dans le département du Val-d'Oise et qui donne leur nom à :
 un canton de ce département,
 l'hippodrome d'Enghien-Soisy ;
 Soisy-sur-École dans le département de l'Essonne,
 Soisy-sur-Seine dans le département de l'Essonne.